Lăsatul secului se poate referi la:

Lăsatul secului de brânză
Lăsatul secului de carne.

Legături externe 
 Lasatul Secului, 21 februarie 2007, Anna Borca, Jurnalul Național
 La lăsatul de sec, neamurile se adunau și-și cereau iertăciune , 9 martie 2008, Oana Rusu, Ziarul Lumina
 Obiceiuri vechi la lăsatul secului , 1 martie 2009, Oana Rusu, Ziarul Lumina
 Obiceiuri - Lasata Secului de Pasti, 3 iulie 2012, Incuratul Cailor, CrestinOrtodox.ro
 Lasatul secului, lasatul lumii, 3 iulie 2012, CrestinOrtodox.ro